Giripurwo (Girimulyo)
 Giripurwo (Purwosari)
 Giripurwo (Wonogiri)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing